Mistrzostwa Węgier w Skokach Narciarskich 2019 (styczeń) – zawody o mistrzostwo Węgier w sezonie 2018/2019
 Mistrzostwa Węgier w Skokach Narciarskich 2019 (październik) – zawody o mistrzostwo Węgier w sezonie 2019/2020